

Geografia
 Cedeño – comune del Venezuela situato nello stato del Bolívar

Persone
 Andrés Andrade Cedeño – calciatore panamense
 Carlos Cedeño – cestista venezuelano
 Jairo David Vélez Cedeño – calciatore ecuadoriano
 Jean Carlos Cedeño – calciatore panamense
 Jhon Carlos Chancellor Cedeño – calciatore venezuelano
 Lumidee Cedeño – cantante e rapper statunitense
 Matt Cedeño – attore ed ex modello statunitense
 Rolando Cedeño – ex calciatore guatemalteco